

Lieux 
 Ogden est un hameau anglais dans le comté du Yorkshire de l'Ouest
 Ogden est une municipalité canadienne du Québec
 Ogden est une ville américaine de l'État de l'Arkansas
 Ogden est une ville américaine de l'État de Caroline du Nord
 Ogden est un village américain de l'État de l'Illinois
 Ogden est une ville américaine de l'État de l'Iowa
 Ogden est une ville américaine de l'État du Kansas
 Ogden est une ville américaine de l'État de New York
 Ogden est une ville américaine de l'État de l'Utah
 North Ogden et South Ogden, villes américaines de la banlieue d'Ogden dans l'Utah
 Ogden est une rue à Trois-Rivières au Québec
 Ogden est un ruisseau à Trois-Rivières au Québec
 Ogden est une île à Trois-Rivières au Québec

Personnes 

 Ben Ogden (2000-), fondeur américain
 Charles Kay Ogden, écrivain et linguiste britannique, principalement connu en tant que créateur de la langue construite appelée anglais basic
 Charles Richard Ogden, avocat, député et fonctionnaire de Trois-Rivières et d'Angleterre
 Courtney Ogden, triathlète australien
 Craig Ogden, guitariste classique australien ;
 David Ogden Stiers (1942-2018), acteur américain ;
 Henry Alexander Ogden (1856-1936), illustrateur américain ;
 Jonathan Ogden, joueur de football américain.
 Thomas Ogden, psychiatre, psychanalyste et écrivain américain

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de toponyme